Le kan henføre til flere artikler:

 Le – et høstredskab.
 Le (roman) – en roman af Herdis Møllehave.
 Le (navn) – et godkendt navn i Danmark, der p.t. bæres af 78 personer.
 Latter – at le eller smile højlydt